Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Osiatyński – polski polityk, ekonomista
 Wiktor Osiatyński – polski pisarz i wykładowca, prawnik, działacz społeczny